Por corrimiento se puede entender:

Un corrimiento de tierra o aluvión.
El fenómeno físico de desplazamiento del espectro, el corrimiento al rojo y el corrimiento al azul, formas del Efecto Doppler aplicadas a la luz.
La escorrentía de un flujo líquido, como el agua.
Un corrimiento de carga a bordo de un buque.
Nombre popular dado en Guatemala a la Hierba del cáncer una planta medicinal.